

Persone 
 Carlos Castaneda (1925-1998) – scrittore peruviano naturalizzato statunitense
 Jean Castaneda (1957) – calciatore francese

Geografia 
Filippine
 Alfonso Castaneda – comune nella provincia di Nueva Vizcaya (Valle di Cagayan)

Svizzera
 Castaneda – comune nella regione Moesa (Canton Grigioni)

Pagine correlate 
 Castañeda (disambigua)